Deerwood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deerwood (Minnesota)
 Deerwood (Wyoming)
 Deerwood Township (Crow Wing County, Minnesota)
 Deerwood Township (Kittson County, Minnesota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Deerwood Auditorium, in Deerwood, Minnesota, ID-Nr. 95001376
 Deerwood Farm, in Dayton, Ohio, ID-Nr. 75001507